Anita puede hacer referencia a:

 Anita (California), área no incorporada en California, Estados Unidos.
 Anita (Iowa), ciudad en Iowa, Estados Unidos.
 Anita (ópera), ópera.
 Anita (película), película argentina de 2009.
 Anita (1874), buque de vapor argentino que sirvió durante la revolución de 1874.
 Anita (1880), buque de vapor argentino que sirvió durante la revolución de 1880.